Вру́да — топоним в России:

 Вруда — река в Ленинградской области, правый приток Луги.
 Вруда — река в Псковской области, левый приток Кудеба.
 Вруда — станция Октябрьской железной дороги в Волосовском районе Ленинградской области на линии Мга — Ивангород.
 Вруда — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.
 Вруда — деревня в Печорском районе Псковской области, Паниковская волость.
 Малая Вруда — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Большая Вруда — деревня в Волосовском районе Ленинградской области, расположенная на берегу Смердовицкого озера.